Ирен Френ (, урождённая , родилась 22 мая 1950, Лорьян, Бретань, Франция) — французская писательница.

Биография 

Родилась в старинном порте Лорьян, основанном в XVIII веке Французской Ост-Индской компанией, в семье было пятеро детей. Отец прошёл через германский плен, работал учителем, мать — швеёй. Писательница была сформирована культурой своей родины, Бретани, в почти сельской обстановке, полной лишений. О своём детстве в Бретани писатель позже рассказала в книгах «Побережье любви» (2001) и «Дом у источника» (2000).

В 1969 году Ирен вышла замуж и родила дочь. В 1972—1977 изучала классическую литературу (французский, латынь, греческий) в средней школе в Ланьи-сюр-Марн и в Шампиньи-сюр-Марн. В 1975—1981 Ирен преподавала латынь и латинскую литературу в Сорбонне в Париже.

В 1979 году Ирен Френ дебютировала исторической работой по золотому веку британского судоходства, «Когда бретонцы населяли моря».

Она посвятила свой первый роман бретонскому мореплавателю восемнадцатого века Рене Мадеку («Магнат», 1982). Этот роман имел успех и сформировал письмо: смысл сюжета, иногда сухой, а иногда и яркий, способность заставить читателя сопереживать героям, доля юмора и яркое воображение. Романы Ирен Френ имеют два глубинных течения, часто пересекавшиеся: интерес к вопросам, связанным со статусом женщин и пристрастие к Востоку.

Несколько её романов и книг по истории переведены на русский.

Творчество 
 1979 : Quand les Bretons peuplaient les mers
 1980 : Les Contes du cheval bleu les jours de grand vent
 1982 : Le Nabab
 1984 : Modern Style
 1986 : Désirs
 1989 : Secret de famille
 1990 : Histoire de Lou
 1991 : La Guirlande de Julie
 1992 : Devi
 1992 : Quai des Indes
 1993 : Vive la Mariée
 1994 : La vallée des hommes perdus
 1995 : L’Homme fatal
 1995 : La Fée chocolat
 1996 : Le Roi des chats
 1997 : Le Fleuve bâtisseur
 1998 : L’inimitable
 1999 : À jamais
 2000 : La Maison de la source
 2000 : Julien Gracq et la Bretagne
 2001 : La Côte d’amour
 2002 : Pour que refleurisse le Monde (совместно с Жетсун Пема)
 2003 : Les Hommes etc.
 2004 : Le Bonheur de faire l’amour dans sa cuisine et vice et versa
 2007 : Au Royaume des Femmes
 2007 : A la Recherche du Royaume
 2007 : Gandhi, la liberté en marche
 2009 : Les Naufragés de l'île Tromelin

Ссылки 

 Le site internet d’Irène Frain
 Présentation et critique du livre «Les Naufragés de l'île Tromelin»
 Книги Френ в переводе на русский

Писатели по алфавиту
Французские писатели
Писатели Франции